De Grand Prix-wegrace van Brazilië 1992 was de twaalfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1992. De race werd verreden op 23 augustus 1992 op het Autódromo José Carlos Pace in São Paulo, Brazilië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

1992
Brazilië
Sportevenement in São Paulo